Alger Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Alger Creek (Mill Creek), Fluss im San Bernardino County, Bundesstaat Kalifornien
 Alger Creek (Silver Lake), Fluss im Mono County, Bundesstaat Kalifornien
 Alger Creek (Platte River), Fluss im Bundesstaat Missouri
 Alger Creek (Brooks Slough), Fluss im Bundesstaat Washington